Суперкубок Италии по футболу 2017 — юбилейный 30-й по счёту розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встретились чемпион Италии сезона 2016/17, обладатель Кубка страны «Ювентус» и финалист «Лацио». Игра состоялась 13 августа 2017 года на Олимпийском стадионе в Риме.

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свободный защитник (свипер); RM — правый полузащитник; DM — опорный полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; RW — правый крайний нападающий (вингер); AM — атакующий полузащитник; LW — левый крайний нападающий (вингер); SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2017/2018
 Кубок Италии по футболу 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 

2017
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2017 году
События 13 августа
Август 2017 года
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Футбольные соревнования в Риме